Восточный — посёлок в Тальменском районе Алтайского края России, входит в состав Новоозёрского сельсовета.

География 
Расположен на правом берегу реки Кашкарагаиха, в 11 км к северо-востоку от центра сельского поселения станции Озерки.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района